Název Rychnov má více sídel:

Česko 
obec
 1. Rychnov na Moravě, obec v okrese Svitavy
 2. Rychnov nad Kněžnou, město v okrese Rychnov nad Kněžnou
 3. Rychnov u Jablonce nad Nisou, obec v okrese Jablonec nad Nisou
 4. Dolní Rychnov, obec v okrese Sokolov
 5. Nový Rychnov, obec v okrese Pelhřimov

část obce
 6. Rychnov (Krouna), část obce Krouna v okrese Chrudim
 7. Rychnov (Verneřice), část obce Verneřice v okrese Děčín
 8. Rychnov nad Malší, část obce Dolní Dvořiště v okrese Český Krumlov
 9. Rychnov u Nových Hradů, část obce Horní Stropnice v okrese České Budějovice

zaniklá osada
 10. Rychnůvek (též Rychnov u Frymburku), zaniklá osada v katastrálním území Jasánky na území obce Přední Výtoň

Rakousko 
 Rychnov na Rakousu (Reichenau an der Rax), městys v Rakousku ve spolkové zemi Dolní Rakousy

Související články 
 Rychnovek
 Rychnovský potok
 Reichenau

Externí odkazy